«Valleys of Neptune» () — посмертный альбом Джими Хендрикса, включающий 12 ранее не издававшихся студийных записей — как новые версии уже известных песен, так и никогда не издававшиеся композиции и джемы. Большая часть альбома была записана в 1969 году группой The Jimi Hendrix Experience. Заглавная композиция и Bleeding Heart были выпущены в виде синглов (1 февраля и 1 марта 2010 года соответственно). По ним были сняты клипы.

Диск занял 4-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций 
 Stone Free 3:45
 Valleys of Neptune 4:01
 Bleeding Heart (Elmore James cover) 6:20
 Hear My Train a Comin' 7:29
 Mr. Bad Luck 2:56
 Sunshine of Your Love (instrumental Cream cover) 6:45
 Lover Man 4:15
 Ships Passing Through the Night 5:52
 Fire 3:12
 Red House 8:20
 Lullaby for the Summer (instrumental) 3:48
 Crying Blue Rain 4:56
Бонус-треки:
  Slow Version (instrumental) 4:56
 Trash Man (instrumental) 7:23

Участники записи 
 Jimi Hendrix — vocals, guitars, production on all tracks except 5, front cover painting
 Mitch Mitchell — drums on all tracks except 3
 Noel Redding — bass on all tracks except 1, 2 and 3, backing vocals on track 9
 Billy Cox — bass on tracks 1, 2 and 3
Сессионные музыканты
 Rocki Dzidzornu — percussion on tracks 6 and 12
 Roger Chapman — backing vocals on track 1
 Andy Fairweather Low — backing vocals on track 1
 Juma Sultan — percussion on track 2
 Rocky Isaac — drums on track 3
 Chris Grimes — tambourine on track 3
 Al Marks — maracas on track 3

Примечания 

Альбомы Джими Хендрикса